Плескот () — чешская фамилия. Известные носители:

 Плескот, Вацлав (1921—2012) — чехословацкий государственный деятель.
 Плескот, Йозеф (род. 1952) — чешский архитектор.